Festone dei Giustiniani – palazzo di Genova, in via san Bernardo 17
 Palazzo Alessandro Giustiniani – palazzo di Genova, in via san Bernardo 21
 Palazzo Giustiniani – palazzo di Genova, in via dei Giustiniani 12
 Palazzo Giustiniani-De Franchi (o Jacopo Spinola) – palazzo di Genova, in via della Posta Vecchia 16
 Palazzo Marcantonio Giustiniani – palazzo di Genova, in piazza Giustiniani 6
 Palazzo Paolo Giustinani (o Agostino De Franchi) – palazzo di Genova, in Piazza della Posta Vecchia 3
 Palazzo Vincenzo Giustiniani Banca (o Giustiniani Franzoni) – palazzo di Genova, in via dei Giustiniani 11
 Palazzo Giustiniani – palazzo di Roma

Pagine correlate 
 Giustiniani
 Palazzo Giustinian (disambigua)
 Villa Giustiniani